Luci Cassi (procònsol), procònsol d'Àsia vers el 90 aC, probablement després d'haver estat pretor
 Luci Cassi (tribú), tribú de la plebs el 89 aC, al temps de la guerra màrsica
 Luci Cassi Longí, diversos personatges